{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66201) - || 1999 BC20 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66202) - || 1999 BJ21 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66203) - || 1999 BV24 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66204) - || 1999 BA26 || 28 januari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (66205) - || 1999 BJ27 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66206) - || 1999 BQ31 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66207) Carpi || 1999 CB1 || 6 februari 1999 || Cavezzo || Cavezzo
|-
| (66208) - || 1999 CQ6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66209) - || 1999 CC14 || 12 februari 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (66210) - || 1999 CR14 || 15 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66211) - || 1999 CA22 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66212) - || 1999 CS32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66213) - || 1999 CQ33 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66214) - || 1999 CO36 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66215) - || 1999 CP38 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66216) - || 1999 CJ42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66217) - || 1999 CZ42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66218) - || 1999 CU43 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66219) - || 1999 CR50 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66220) - || 1999 CZ68 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66221) - || 1999 CH73 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66222) - || 1999 CV75 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66223) - || 1999 CE77 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66224) - || 1999 CG77 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66225) - || 1999 CL79 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66226) - || 1999 CS89 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66227) - || 1999 CR109 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66228) - || 1999 CY109 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66229) - || 1999 CH117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66230) - || 1999 CV117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66231) - || 1999 CD125 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66232) - || 1999 CL135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66233) - || 1999 CC156 || 14 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66234) - || 1999 CZ157 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66235) - || 1999 ET || 6 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66236) - || 1999 EP3 || 14 maart 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66237) - || 1999 ET5 || 13 maart 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (66238) - || 1999 FZ || 17 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (66239) - || 1999 FK2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66240) - || 1999 FJ9 || 20 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66241) - || 1999 FN17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66242) - || 1999 FY17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66243) - || 1999 FV28 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66244) - || 1999 FW28 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66245) - || 1999 FH29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66246) - || 1999 FC30 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66247) - || 1999 FN34 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66248) - || 1999 FC37 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66249) - || 1999 FG48 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66250) - || 1999 GZ || 4 april 1999 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (66251) - || 1999 GJ2 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66252) - || 1999 GM2 || 6 april 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66253) - || 1999 GT3 || 9 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66254) - || 1999 GZ19 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66255) - || 1999 GP31 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66256) - || 1999 GU33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66257) - || 1999 GA34 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66258) - || 1999 GQ34 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66259) - || 1999 GP35 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66260) - || 1999 GZ35 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66261) - || 1999 GM37 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66262) - || 1999 GY49 || 10 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66263) - || 1999 GT58 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66264) - || 1999 HR || 18 april 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66265) - || 1999 HZ6 || 19 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66266) - || 1999 HQ9 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66267) - || 1999 JO1 || 8 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66268) - || 1999 JJ3 || 7 mei 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (66269) - || 1999 JN3 || 6 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66270) - || 1999 JK4 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66271) - || 1999 JM6 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66272) - || 1999 JW6 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66273) - || 1999 JU7 || 13 mei 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66274) - || 1999 JS8 || 14 mei 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66275) - || 1999 JX8 || 15 mei 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66276) - || 1999 JG9 || 7 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66277) - || 1999 JY10 || 14 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66278) - || 1999 JC11 || 9 mei 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66279) - || 1999 JK11 || 12 mei 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (66280) - || 1999 JF12 || 14 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66281) - || 1999 JY12 || 14 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66282) - || 1999 JA13 || 9 mei 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66283) - || 1999 JU13 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66284) - || 1999 JU15 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66285) - || 1999 JV15 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66286) - || 1999 JF18 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66287) - || 1999 JT18 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66288) - || 1999 JE20 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66289) - || 1999 JW22 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66290) - || 1999 JX22 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66291) - || 1999 JM23 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66292) - || 1999 JP24 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66293) - || 1999 JD25 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66294) - || 1999 JS27 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66295) - || 1999 JC29 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66296) - || 1999 JM29 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66297) - || 1999 JF30 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66298) - || 1999 JJ30 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66299) - || 1999 JG32 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66300) - || 1999 JQ33 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten